Барио ла Лагуна има више значења:

 Барио ла Лагуна, Карбонерас (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио ла Лагуна (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио ла Лагуна (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику